Натуральне число 1243
 1243 рік до нашої ери
 1243 рік нашої ери